Emotikon steht für:

 Emoticon, Zeichenfolgen, die einen Smiley nachbilden
 Emotikon (Band), indisch-deutsches Elektropop-Duo